A 2014. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a lengyel Zbigniew Bródka nyerte, mindössze három ezredmásodperccel. A Magyarországot képviselő Nagy Konrád a 26. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A verseny helyi idő szerint 17:30-kor, magyar idő szerint 13:30-kor kezdődött.

Források 

F01500